Ге́ндерсон () — шотландське прізвище та похідний від нього топонім.

Персоналії 
 Гендерсон (прізвище)

Топоніми

Гендерсон — гора (2660 м) у хребті Британія, у Східній Антарктиді
 Гендерсон () — гірський льодовик, права притока льодовика Юніон у горах Елсворта (Антарктида)

Гендерсон — кілька округів у США
 Гендерсон — місто, штат Айова
 Гендерсон — місто, штат Кентуккі
 Гендерсон — місто, штат Луїзіана
 Гендерсон — місто, штат Меріленд
 Гендерсон — місто, штат Міннесота
 Гендерсон — місто, штат Небраска
 Гендерсон — місто, друге за населенням у штаті Невада
 Гендерсон — місто, штат Нью-Йорк
 Гендерсон — місто, штат Північна Кароліна
 Гендерсон — місто, штат Теннессі
 Гендерсон — місто, штат Техас
 Гендерсон — місто, штат Західна Вірджинія
 Гендерсон — селище, штат Іллінойс
 Гендерсон Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсільванія
 Гендерсон Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія
 Гендерсон — переписна місцевість, штат Джорджія
 Гендерсон — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Гендерсон — переписна місцевість, штат Мічиган

Інші регіони
 Гендерсон — безлюдний кораловий острів в південній частині Тихого океану

Інше 
 Гендерсон — великий метеоритний кратер в екваторіальній зоні зворотного боку Місяця
 3077 Гендерсон
 Гендерсон-філд
 Клан Гендерсон